29-й чемпионат России по тяжёлой атлетике проходил в Грозном с 17 по 24 августа 2020 года в Спортивном комплексе «Олимпийск». По итогам чемпионата формировался состав сборной команды страны для участия в чемпионате Европы. В предварительный состав сборной вошли Олег Мусохранов (весовая категория до 55 кг), Зулфат Гараев (67 кг), Сергей Петров (73 кг), Вячеслав Яркин (81 кг), Роман Чепик и Артём Окулов (89 кг), Георгий Купцов и Фёдор Петров (96 кг), Александр Кибанов (102 кг), Тимур Наниев и Даниил Вагайцев (109 кг), Антоний Савчук (свыше 109 кг).

Медалисты

Мужчины

Командный зачёт 
  — 675 очков;
  — 585 очков;
  — 483 очка.

Женщины

Командный зачёт 
  — 745 очков;
  — 670 очков;
  — 602 очка.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионаты России в 2020 году
Чемпионаты России по тяжёлой атлетике
Август 2020 года
Спортивные соревнования в Грозном
2020 год в Чечне
2020 год в тяжёлой атлетике
Соревнования по тяжёлой атлетике в Чечне